Конвой Рабаул – Палау (16.01.43 – 22.01.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у січні 1943-го. 

Конвой сформували на острові Нова Британія у Рабаулі – головній передовій базі японців у архіпелазі Бісмарку, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Кінцевим пунктом маршруту при цьому був Палау (важливий транспортний хаб на заході Каролінських островів).  

До складу конвою увійшли транспорти Індія-Мару, Бразіл-Мару, Чифуку-Мару, Клайд-Мару, Делагоа-Мару, Фукоку-Мару, Фукуйо-Мару та Учіде-Мару. Ескорт складався із тральщиків W-17 та W-21.

Вранці 16 січня 1943-го судна вийшли з Рабаулу. Невдовзі, всього за чотири десятки кілометрів на північний захід від Рабаула, Чифуку-Мару було потоплене підводним човном Growler, загинув один член екіпажу.

22 січня конвой прибув до Палау.

Примітки 

Рабаул 1